Soria (stad), een stad in Spanje
 Soria (comarca), een comarca in de Spaanse provincie Soria
 Soria (provincie), een provincie in Spanje